Джеймс-Едвард Руф'є (1875—1965) — французький лікар-гігієніст;
 Ежен Руфф'є (1869—1924), французький політик, колишній сенатор від Рони;
 Джеймс Руф'є (1974-), французький автогонщик, який спеціалізується на гонках Grand Touring;
 Ноель Руф'є (1847—1921), французький скульптор;
 Річард Руфф'є (1959-), колишній французький професійний футбольний воротар;
 Стефан Руф'є (1986-), французький міжнародний футболіст;